На Зимних Олимпийских играх 1998 года Финляндию представляло 85 спортсменов (51 мужчина и 34 женщины), выступивших в 10 видах спорта. Они завоевали 2 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей, что вывело финскую сборную на 11-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года
Спорт в Финляндии в 1998 году